Mount Dora ist der Name von

 Mount Dora (Florida), einer Stadt in Florida, Vereinigte Staaten
 Dorasan oder Mount Dora, eine Erhebung bei Paju, Südkorea